Дмитрий Загряжский:
 Загряжский, Дмитрий Андреевич (1807 — после 1860) — штабс-капитан, один из изобретателей гусеничного движителя.
 Загряжский, Дмитрий Давыдович (ум. 1520) — придворный, дипломат московских князей Ивана III и Василия III.